Совхо́з Пожа́рский — село в Пожарском районе Приморского края. Входит в Пожарское сельское поселение.

Село названо в честь Героя Советского Союза Ивана Алексеевича Пожарского (1905—1938), погибшего в боях у озера Хасан.

География 
Село Совхоз Пожарский расположено на автотрассе «Уссури» в 36 километрах к югу от административного центра — посёлка Лучегорск.

В 6 км севернее села Совхоз Пожарский на автотрассе «Уссури» расположено село Пожарское, в 10 км южнее — село Знаменка.

На юго-запад от села идёт дорога к селу Губерово и к станции Губерово.

Население

Инфраструктура 
 Сельскохозяйственные предприятия Пожарского района.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Пожарского района

Населённые пункты Пожарского района